BNP Paribas Open 2015 (kobiety)
 BNP Paribas Open 2015 (mężczyźni)